Aulacolambrus är ett släkte av kräftdjur. Aulacolambrus ingår i familjen Parthenopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Aulacolambrus